Ignacio Jáuregui ist der Name folgender Personen:

* Ignacio Jáuregui (Fußballspieler, 1938) (* 1938), mexikanischer Fußballspieler
 Ignacio Jáuregui (Fußballspieler, 1995) (* 1995), argentinischer Fußballspieler